В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Seattle 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Ольга Морозова (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (2-ге коло)

 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Крістін Шоу (чвертьфінал)
 Франсуаза Дюрр (2-ге коло)
 Керрі Меєр (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1977